Соревнования в одиночной смешанной эстафете (сингл-миксте) на чемпионате мира 2019 по биатлону в Эстерсунде прошли 14 марта. 

Медали в этом виде программы на чемпионатах мира были разыграны впервые.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты на сайте IBU

Чемпионат мира по биатлону 2019